Brandon Tanev (né en 1991), joueur professionnel canadien de hockey sur glace, frère de Christopher ; 
 Christopher Tanev (né en 1989), joueur professionnel canadien de hockey sur glace, frère de Brandon ; 
 Todor Tanev (Todor Alexandrov Tanev ; en ) (né en 1957), politologue, sociologue et homme politique bulgare ; 
 Vasil Tanev (en ) (1897–1941), homme politique communiste bulgare.